Le musée de Capodimonte (en italien Museo nazionale di Capodimonte) est l'un des musées les plus importants de Naples, et l'un des plus grands musées d'Italie. Il se situe au 1, via Miano, à l'intérieur du parc homonyme, dans un édifice nommé Reggia di Capodimonte, édifié pour Charles de Bourbon, roi de Naples par l'architecte romain Antonio Canevari.

Le musée compte une centaine de salles. Il abrite des galeries d'art ancien, une d'art contemporain et un appartement historique. C'est d'abord une pinacothèque qui conserve et expose des œuvres, entre autres, de Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Le Caravage, Parmiggiano, Luca Giordano, Annibale Carracci, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Simone Martini, Masaccio, Titien, Le Greco…

On y trouve également une grande collection de céramiques et de majoliques, et, à l'extérieur, un jardin botanique et le pavillon de chasse originel.

En 2017, le musée a enregistré 262 440 visiteurs, se classant 28e parmi les 30 musées d'État les plus visités.

Historique 
En 1738, le roi de Naples et de Sicile Charles VII décide d'ériger un pavillon de chasse (casino di caccia) sur la colline de Capodimonte. Il s'oriente ensuite vers la construction de la Reggia di Capodimonte d'après les plans d’Antonio Canevari et de Giovanni Antonio Medrano (architecte des opéras de Naples), pour héberger la prestigieuse collection d'art héritée de sa mère, Élisabeth Farnèse, dernière descendante de la famille ducale de Parme mais les travaux se poursuivent lentement pendant plus d'un siècle à cause des difficultés d'acheminement des matériaux issus des carrières de Pianura (un des quartiers de Naples).

En 1758, la collection est transférée dans la partie existante du palais et, en 1760, Ferdinand IV confie à l'architecte Ferdinando Fuga l'agrandissement de la Reggia et l'aménagement des parcs.

En 1780, la Reggia di Capodimonte accueillit le sculpteur Antonio Canova.

En 1787, sur les conseils de Jakob Philipp Hackert est institué, dans le musée, un laboratoire de restauration des peintures, confié à .

Pendant la révolution de 1799, le roi Ferdinand IV s'enfuit à Palerme en emportant les pièces plus précieuses des collections ; le palais est occupé par les troupes du général Championnet et les collections d'art restantes sont pillées.

Entre 1806 et 1815, pendant l'occupation française, la Reggia est privée de sa fonction muséale et devient la résidence exclusive des rois de Naples, Joseph Bonaparte (1806-1808) et ensuite de Joachim Murat (1808-1815). Pendant leurs règnes, les objets d'art ont été transférés au musée archéologique de Naples.

Après 1815, Ferdinand IV, revenu de son exil sicilien, redonne à la Reggia sa fonction résidentielle et fait reprendre les travaux dans le parc et le palais exécutés par de nombreuses artisans, peintres et sculpteurs pour les décorations de salles et en particulier il Salone delle Feste.

En 1825, François , qui accède au trône, confie les travaux à l'architecte de la maison royale Antonio Niccolini. De 1826 à 1836, l'architecte réalise l'escalier monumental extérieur qui relie la place tondo di Capodimonte au palais, la façade ouest du palais (1828), l'édification de la Palazzina dei Principi pour les membres de la famille royale, le jardin à l'anglaise , et les décorations du Salon de Bal et du Salottino pompeiano.

Après le passage, en 1861, du palais à la Maison de Savoie, de nouvelles pièces furent ajoutées aux collections d'art, Domenico Morelli s'occupant des nouvelles acquisitions. Les Savoie ajoutèrent aussi une très complète collection d'armes à feu historiques et autres armes. En 1866, le boudoir de Marie-Amélie de Saxe fut transféré à Capodimonte depuis le palais de Portici, et en 1877 un pavement en marbre d'époque romaine y fut transféré depuis une ville romaine à Capri.

À la fin de la monarchie, le palais devint un simple musée national en 1950, de nombreux objets y étant rapportés depuis le Musée National pour y être exposés. Le musée a été officiellement inauguré en 1957. Par la suite, il s’enrichit de nouvelles collections: en 1958, la collection De Ciccio, riche en arts appliqués, et la collection de Dessins et estampes, ainsi que de nombreuses œuvres des églises de la ville, sont transférées au palais de Capodimonte à des fins conservatrices.

Description 
Le Musée national de Capodimonte s'étend sur les trois niveaux du palais et la disposition des œuvres résulte des travaux initiés des années 1980 à 1999. Au rez de chaussée, mais également au sous-sol, des services destinés aux visiteurs et quelques salles d'enseignement, sur la mezzanine se trouve le Cabinet des Dessins et Estampes, les œuvres privées du , au premier étage se trouve la Galerie Farnèse, la collection Borgia, l'Appartement Royal, la collection de Porcelaines, la collection de Ciccio et le manège militaire Farnèse-Bourbon, au deuxième étage la Galerie Napolitaine, la collection d'Avalos, la salle des Tapisseries d'Avalos et la section d'art contemporain : cette dernière continue également au troisième étage où se trouvent également la Galerie du  et la galerie photographique.

Rez de chaussée, sous-sol et mezzanine 
Au rez-de-chaussée, on trouve les services pour les visiteurs tels que billetterie, librairie, cafétéria et vestiaire : s'y trouve également un auditorium pouvant accueillir des conférences, des projections, des traductions et des concerts, agrémenté de deux tapisseries de la collection d'Avolos. Dans l'atrium, devant l'escalier d'honneur, Jupiter frappant les Titans, une sculpture en biscuit de .

Premier étage 

Le premier étage est divisé entre les espaces de la galerie Farnèse et de l'Appartement Royal. La galerie Farnèse comprend les salles 2 à 30, où est conservée la collection Farnèse, à l'exception de la pièce 7, consacrée à la collection Borgia, et 23. Les salles 31 à 60, auxquelles s'ajoute la pièce 23, abritent la partie de l'Appartement Royal, caractérisée par les pièces 35 et 36 consacrées à la Galerie de la porcelaine, des pièces 38 à 41 consacrées à la collection De Ciccio et les salles allant de 46 à 50 réservées à l'arsenal des Farnèse et des Bourbons.

Galerie Farnèse 
La collection Farnèse donne son nom à la galerie du même nom et toutes les œuvres sont classées par région d'origine de façon chronologique : la collection a été créée au milieu du  par le pape Paul III, qui avait recueilli dans son palais de Campo de' Fiori à la fois des œuvres anciennes, en particulier des statues provenant de vestiges archéologiques de la région de Rome et des thermes de Caracalla, et des peintures modernes, composées pour la plupart d’artistes tels que Raphaël, Del Piombo, Le Greco et Titien. Avec Ottavio Farnese et son fils Alessandro, au cours du dix-septième siècle, la collection s’enrichit de nombreuses pièces, notamment grâce au don, en 1600, de Fulvio Orsini au cardinal Odoardo et à la confiscation, en 1612, des avoirs de certains membres de l’aristocratie de Parme et de Piacenza, tenus pour responsable d'une conspiration l'année précédente contre Ranuccio I Farnese. Ainsi, des œuvres d'artistes tels que Correggio et Parmigianino rejoignent la collection, parallèlement aux achats effectués dans les palais romains.

Collection Borgia 
La salle 7 abrite la collection Borgia : c’est une collection achetée en 1817 par Ferdinand Ier, propriété du cardinal Borgia, réunie au cours du  grâce aux diverses missions catholiques du monde. Elle comprend de nombreux témoignages artistiques et des collections disparates, comme celles orientales et exotiques.

Appartement Royal 
Les pièces 31 à 60, auxquelles s'ajoute la pièce 23, à l’exclusion des chambres 35 et 36, des appartements 38 à 41 et des appartements 46 à 50, abritent l’Appartement Royal.

Modifiés en partie dans leur aspect d'origine, à la fois en architecture et en ameublement, ils constituent l'appartement qui a accueilli les rois Bourbon, les rois de France et la famille des ducs d'Aoste. La salle 23 abritait la salle à manger. La salle 31 s'appelle le Salone della Culla car elle abritait une crèche offerte par des sujets napolitains à la famille royale pour la naissance de Vittorio Emanuele III de Savoie : sa particularité est le sol en marbre d'une villa romaine de Capri, la Villa Jovis. La salle 42 est le Salone delle Feste, initialement conçu pour abriter les œuvres de la collection Farnèse, puis transformé pour remplir les fonctions de représentation de la famille royale : c’est l’une des rares salles à conserver son aspect d’origine, avec des décorations de style néoclassique, un sol en marbre et des lustres en cristal. La salle 52 abrite le Salon en porcelaine : c'est un salon composé de plus de trois mille pièces de porcelaine réalisé pour la reine Maria Amalia entre 1757 et 1759 par , initialement placé dans le palais de Portici et transféré en 1866 à Capodimonte dans une pièce adaptée. La salle 56, créée par Annibale Sacco avec un goût néoclassique évident, prend le nom de Salone Camuccini et est ainsi nommée en raison de la présence d'œuvres picturales créées par Vincenzo Camuccini, auxquelles se joignent d'autres artistes tels que Pietro Benvenuti. et Francesco Hayez : il contient également un bon nombre de statues. Toutes les salles conservent un grand nombre de peintures des auteurs les plus divers tels que Alexandre-Hyacinthe Dunouy ,Claude Joseph Vernet, Antonio Jol, Francisco Goya, Angelika Kauffmann et Giacinto Gigante, ainsi que de nombreux meubles tels que porcelaine, vases, crèches, instruments de musique, canapés, lustres et cheminées, présentés dans des environnements représentatifs.

Galerie de Porcelaine 
Dans les salles 35 et 36, la galerie dite de la porcelaine : composée de plus de trois mille pièces, dont seule une petite partie, plus représentative, des services de production de porcelaine italiens et européens, est exposée. On y trouve de la porcelaine des manufactures de Capodimonte, de Meissen, de Sèvres, avec quelques pièces décorées à Naples, Vienne et Berlin. Toutes les œuvres proviennent de la collection des Bourbons ; jusqu'en 1860, ces pièces étaient normalement utilisées. Plus tard, à partir de 1873, à l'initiative de Vittorio Emanuele III, commença un travail sur la création d'un musée de la porcelaine, dirigé par Annibale Sacco.

Collection De Ciccio 
La collection De Ciccio est hébergée dans les salles 38, 39, 40 et 41: il s’agit d’une collection, ordonnée selon la disposition originale, d’environ 1 300 pièces, principalement des arts appliqués, y compris des peintures et des sculptures, mais également des bronzes, ivoires, majoliques, porcelaines et découvertes parfois archéologiques, donnés au Musée de Capodimonte en 1958 par le collectionneur Mario De Ciccio, qui les avait rassemblés pendant une cinquantaine d'années d'acquisitions entre Naples, Palerme et divers marchés internationaux.

Armurerie Farnèse et des Bourbons 
Dans les salles 46, 47, 48, 49 et 50, sont exposées les collections des manèges Farnèse et Bourbon : il y a environ quatre mille pièces dont la première préparation remonte à 1958 et dont elles conservent l'aspect d'origine.

Deuxième étage 
Le deuxième étage est divisé entre les espaces de la galerie napolitaine et de la collection d'art contemporain : les salles 61 à 97, à l'exception de la salle 62 sont consacrées à l'art napolitain du , la salle 62 étant consacrée aux Tapisseries d'Avalos. Les salles 98 à 101 abritent la collection d'Avalos, tandis que l'art contemporain occupe deux salles, et se poursuit au troisième étage.

Galerie Napolitaine 
La galerie napolitaine est composée de quarante-quatre salles de peintures, mais aussi de sculptures et de tapisseries, réalisées par des artistes napolitains ou du moins des personnalités non locales mais ayant travaillé ou envoyé des œuvres dans la ville et ayant influencé l'école locale entre les treizième et dix-huitième siècles. La collection a commencé au début du , à la fois après la suppression des monastères pendant la période de domination napoléonienne et par les émissaires Bourbons à la recherche d'œuvres à inclure dans la collection royale, qui se poursuivra en 2008 grâce à de nombreuses acquisitions de l'État, des dons ou, comme ce fut le cas entre 1970 et 1999, à des fins de précaution, notamment pour les œuvres conservées dans des églises fermées ou, en tout cas, peu gardées.

Salle des Tapisseries 

La salle 62, également connue sous le nom de Sala degli Arazzi, abrite sept tapisseries illustrant la bataille de Pavie, exécutées entre 1528 et 1531, inspirées des dessins de Bernard van Orley et de textiles à Bruxelles. Les États généraux de Bruxelles en firent don à l'empereur Charles V de Habsbourg en 1531. En 1571, ils firent partie de la collection de . En 1862, ils furent offerts en cadeau à l'État italien par Alfonso d'Avalos et de là transférés au musée Capodimonte.

Les sept œuvres sont intitulées :
 Avancée de l'armée impériale et attaque de la cavalerie française dirigée par François Ier ;
 Défaite de la cavalerie française ; l'infanterie impériale s'empare de l'artillerie ennemie ;
 Capture du roi français François Ier ;
 Invasion du camp français et évasion des femmes et des civils à la suite de François Ier ;
 Invasion du camp français : les Suisses refusent d'avancer malgré l'intervention de leurs dirigeants ;
 Évasion de l'armée française et retraite du duc d'Alençon au-delà du Tessin ;
 Sortie des assiégés et route des Suisses qui se noient en nombre dans le Tessin.

Collection d'Avalos 
Les salles 98, 99, 100 et 101 abritent la collection d'Avalos, collection privée créée au  par le prince de Montesarchio Andrea d'Avalos, qui a rassemblé et commandé l'une des plus importantes œuvres d'artistes napolitains du . Elle a été donnée à l'État italien, puis au musée Capodimonte en 1862 : une partie de la collection est distribuée dans les quatre salles du musée, conformément à la disposition originale.

Art contemporain 
La collection d'art contemporain a été inaugurée en 1996, mais le musée avait déjà accueilli des expositions sur ce genre auparavant.

Troisième étage 
Le troisième étage abrite la suite de la collection d'art contemporain, la galerie du XIXe siècle et la section photographique .

Les collections 

La grande richesse des collections de peinture du musée est due d'une part à la présence des tableaux provenant de la collection Farnèse et de l'autre aux œuvres des artistes napolitains rassemblées dans la galerie de peinture napolitaine, la plus exhaustive au monde pour cette école de peinture majeure.
Parmi les principaux artistes représentés dans les collections on trouve Masaccio, Andrea Mantegna, Pinturicchio, Sandro Botticelli, Giovanni Bellini, Filippino Lippi, Raphaël, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Andrea del Sarto, Giulio Romano, Dosso Dossi, Le Corrège, Bronzino, Le Parmesan, Pontormo, Rosso Fiorentino, Titien, Pieter Bruegel l'Ancien, El Greco, Guido Reni, Anton Van Dyck, Le Lorrain, Sebastiano Ricci, Claude Joseph Vernet, Angelika Kauffmann, Francisco de Goya.

Parmi les artistes actifs à Naples regroupés dans la galerie napolitaine, sont représentés Simone Martini, Colantonio, Polidoro da Caravaggio, Giorgio Vasari, Le Caravage, Battistello Caracciolo, Artemisia Gentileschi, Massimo Stanzione, José de Ribera, Salvator Rosa, Mattia Preti, Francesco Solimena, Corrado Giaquinto, Francesco de Mura, Gaspare Traversi.

Quelques œuvres 
 Masaccio : Christ en croix
 Masolino :
 Fondation de Sainte Marie Majeure
 Ascension de la Vierge
 Niccolò di Tommaso : Polyptyque pour Sant'Antonio Abate (1371).
 Brueghel l'Ancien :
 La Parabole des aveugles
 Le Misanthrope
 Botticelli : La Vierge à l'Enfant et deux Anges
 Parmiggiano :
 Antea
 Portrait de Galeazzo Sanvitale
 Lucrèce
 Sainte Famille avec le jeune Saint Jean
 Raphaël :
 Portrait du cardinal Alessandro Farnese
 Partie du Retable Baronci : Christ entre chérubins et la Vierge
 Madone du Divin Amour
 Bronzino : Portrait de femme
 Rosso Fiorentino : 
Portrait de jeune homme assis sur un tapis
Portrait d'homme en noir
 Titien :
 Portrait de Paul III
 Portrait de Paul III avec ses petits fils
 Danaë
 Portrait de Lavinia Vecellio
 Portrait de Philippe II
 Marie Madeleine
 Giovanni Bellini : Transfiguration du Christ
 Jacopo de Barbari : Portrait de Luca Pacioli
 Le Corrège :
 La Zingarella
 Mariage mystique de Sainte Catherine
 Mantegna :
 Portrait de Francesco Gonzaga
 Sant'Eufemia
Joachim Bueckelaer :
La Boutique du boucher
Marché aux poissons
 El Greco :
 Jeune garçon soufflant sur un tison
 Portrait de Giulio Clovio
 Ribera :
 Silène ivre
 Saint Jérôme et l'Ange de justice
 Annibale Carrache :
Le Choix d'Hercule
Renaud et Armide
La Vision de Saint Eustache
 Le Caravage : La Flagellation du Christ
 Artemisia Gentileschi : Judith décapitant Holopherne
 Vigée Le Brun :
 Marie Thérèse de Bourbon, reine de Naples
 Portrait de la princesse Marie-Christine de Bourbon-Siciles
 Marie Louise des Deux-Siciles
 François Ier de Bourbon, roi des Deux-Siciles
 Angelica Kauffmann : Portrait de la famille de Ferdinand IV
 François Gérard : 
 Napoléon Ier, Empereur
 Portrait de Joachim Murat
 Goya :
 Portrait de Charles IV, roi d'Espagne
 Portrait de Marie-Louise de Parme

Articles connexes 
 Collection Farnèse
 Portrait du cardinal Alessandro Farnese
 Le Misanthrope (Brueghel)
 La Flagellation du Christ (Le Caravage)
 Manufacture de Capodimonte

Références

Sources

Liens externes 

 

 
Capodimonte
Capodimonte
Capodimonte